Dianra peut désigner :
Dianra, la commune du département de Kassoum au Burkina Faso ;
Dianra, la commune de la Côte d'Ivoire ;
Dianra-Village, la commune de Côte d'Ivoire.